Jezuïeten, afgekort als SJ of s.j. (van Societas Jesu), een katholieke religieuze orde
 SJ AB, een spoorwegmaatschappij in Zweden
 Statens Järnvägar, tot 2001 de nationale spoorwegmaatschappij van Zweden, voorloper van SJ AB
 Spoorweg Journaal